Ріхард Фрайтаґ () — німецький стрибун з трампліна, олімпійський медаліст, дворазовий чемпіон світу, призер чемпіонатів світу

Срібну олімпійську медаль Фрайтаґ виборов на Пхьончханській олімпіаді 2018 року разом із товаришами зі збірної в командних змаганнях на великому трампліні.

Чемпіоном світу Фрайтаґ став 2015 року в Фалуні в змаганнях змішаних команд.

Посилання 
 Досьє на сайті FIS

Виноски 

Німецькі стрибуни з трампліна
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2014
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2018
Німецькі срібні олімпійські медалісти
Нагороджені Срібним лавровим листом